Staša Brajović (Novi Kneževac, 2. jun 1973) srpski je kantautor, muzičar, pevač, tekstopisac i kompozitor. 

Objavio je album „43“ sa 43 numere za Siti rekords i tako zahvalio majci za svaku godinu života i za podstrek koji mu je pružala.Nakon toga je objavio album od 50 pesama u izdanju Siti rekords-a koji je posvetio prijatelju iz Crne Gore koji nosi naziv "Mom drugu B.M." i time izdao ukupno 93 pesme na dva albuma.. Danas živi u Novom Sadu.

Detinjstvo 
Odrastao je u Novom Kneževcu i proveo detinjstvo uz majku Varicu, nastavnicu srpskog jezika, koja ga je i inspirisala da piše pesme. Iako je kao dete razvedenih roditelja živeo sa majkom, mnogo vremena je provodio i sa ocem Vasilijem, komercijalistom. Danas živi u Novom Sadu gde je godinama držao poznatu fotografsku radnju „Foto Staša“.

Majka ga je usmeravala još od detinjstva da piše pesme i kada bi uspela da ga nagovori, na mnogim konkursima osvajao je prvo mesto. Leta je provodio fotografišući turiste u Budvigde ima i rodbinu. Posle fotografskog posla je do svitanja sa društvom svirao gitaru po Budvanskim plažama i tako je malo po malo, naučio da svira puno pesama..

Staša ne puši i ne pije. Obožava Novi Kneževac u kojem je proveo detinjstvo, voli Crnu Goru odakle vuče korene i u kojoj je radio kao fotograf više od 20 godina. Novi Sad je izabrao za život jer je kako kaže: „to je najlepši grad”.

Nakon smrti majke 
Posle smrti majke, raspremao je 2000. godine, stan i naišao na časopise „Burda” koje je bacio da mu ne bi skupljali prašinu. Mesec dana nakon toga, prijateljica njegove majke ga je pitala da li je pronašao pesme koje je njegova majka pisala celog života i rekla mu da su pesme bile u tim starim časopisima koje je bacio. Kad je shvatio da je bacio pesme svoje majke, bilo mu je baš krivo.

Slučajno se zadesio 2016. godine u prodavnici muzickih instrumenata u Budvi, gde je uz gitaru koju je probao otpevao nekoliko pesama. Tada ga je primetio vlasnik jednog prestižnog restorana i zamolio ga da svira kod njega. Nakon tog leta setio se kako je bacio mamine pesme i kako je dugo molio da mu kupi gitaru, a ona u početku nije htela jer je mislila da će mu brzo dosaditi. Da bi joj dokazao da mu nije uzalud kupila gitaru, i da bi joj se nekako iskupio zbog pesama koje je bacio, 17 godina posle njene smrti odlučio je da snimi album.

Staša je sarađivao sa Sašom Miloševićem Maretom, Markom Konom, Draganom Brajovićem Brajom, Goran Velinov Pančom i Goranom Vorgićem Vorgom. Kada mu je Panča greškom poslao pesmu bez vokala, Staša je napisao tekst koji se Panči dopao. Njegov talenat primetili su Mare, Braja i Kon. Napisao je 150 pesama za mesec dana i objavio 43 jer je hteo svojoj majci da pokloni za svaku njegovu godinu zivota po jednu pesmu. Samim tim je oborio Ginisov rekord jer niko na svetu nije izdao prvi album sa 43 pesme i 43 spota. Ušao je u istoriju muzičke produkcije.

Najveći hitovi koji su na jutjubu privukli pažnju mnogih slušalaca su:
 „Gromovi“;
 „Kao pre“;
 „Zaboravi mi ime“;
 „Moje misli“;
 „Ti si kul“ ;
 „Neka crknu dušmani“.
Svaka pesma je specifična i nosi neku posebnu emociju. Interesantno je da je Staša za svaki svoj spot pisao scenario i radio montažu.

Nagrade 
 Prvi Oskar Srbije 2018 za kantautora godine
 Beogradski pobednik 2018 za pesmu „Ostani uz mene”
 Oskar popularnosti za album godine i istorijski muzički album na kraljevačkom festivalu 2017. godine.
 Prvi Oskar Srbije 2017. za kantautora godine i najlepšu ljubavnu pesmu „Gromovi”.
 Balkan Awards 2018 nagrada za doprinos muzičkom stvaralaštvu na Balkanu i nagrada za pesmu "Tufahija"
Album godine " Balkan Awards " 2019
 Beogradski pobednik 2019. album godine
 Prvi Oskar Srbije 2019 za kantautora godine
 Balkan Awards 2020 za kantautora godine
Prvi Oskar Srbije za 2022 godinu

Reference

Spoljašnje veze 
 Staša Brajović, prvi dobitnik oskara
 Sve pesme iz 2017.
 Staša Brajović promovisao album za Ginisovu knjigu rekorda
 Album „43”
 43 pesme i 43 spota majci 
 Album Staše Brajovića
 https://grand.online/grand-tv/news/stasa-brajovic-dobio-nagradu-za-album-godine
 https://happytv.rs/vip/182317/ima-%C4%8Dime-da-se-pohvali-nakon-ovoga-devojke-%C4%87e-odlepiti-za-sta%C5%A1om-foto

Рођени 1973.
Српски музичари
Српски текстописци
Српски фотографи
Српски певачи
Кнежевчани (Нови Кнежевац)